SNU kan være en forkortelse for:

 Selskabet for Naturlærens Udbredelse
 Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg (1980-95)
 Seoul National University